M29 Weasel – veicolo cingolato anfibio risalente alla seconda guerra mondiale
Weasel – personaggio dei fumetti della Marvel Comics
Weasel – i due nomi supercriminali fumetti della DC Comics
Wild Weasel – configurazione da ricognitore degli aerei F-105 Thunderchief e F-4 Phantom II